OST se može odnositi na:

 Oligosahariltransferaza, enzim
 Opijatno supstitucioni tretman, terapija za tretman opijatnih zavisnika